Obereschach ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:
 Obereschach (Ingelfingen), Wüstung im Stadtteil Weldingsfelden von Ingelfingen, Hohenlohekreis
 Obereschach (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg
 Obereschach (Villingen-Schwenningen), Ortsteil der Stadt Villingen-Schwenningen